

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 23 gennaio 2023.

Note

Collegamenti esterni